Aubigny – comune francese situato nel dipartimento dell'Allier
 Aubigny – comune francese situato nel dipartimento della Somme
 Aubigny – comune francese soppresso e frazione situato nel dipartimento della Vandea
 Aubigny – comune francese situato nel dipartimento del Calvados
 Aubigny – comune francese situato nel dipartimento delle Deux-Sèvres